В истории США известны несколько Уильямов Уайлеров:

 Уайлер, Уильям (режиссёр) (1902—1981) — американский режиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх «Оскаров» за лучшую режиссуру, снявший фильмы «Римские каникулы» (1953) и «Бен-Гур» (1959).
 Уайлер, Уильям (политик) — 19-й вице-президент США.